Iago (Nederlands: Jakob) is een Spaanse en Portugese mannennaam.

 De Spaanse en Portugese versie van de voornaam Jakob
 San(t) Iago: de Heilige Jakobus de Meerdere
 Iago ap Beli, koning van Gwynedd (†616)
 Iago ab Idwal Foel, koning van Gwynedd (950-979)
 Iago ab Idwal ap Meurig, prins van Gwynedd (1023-1039)
 Iago Amaral Borduchi (*1997), Braziliaans voetballer

 Iago (Othello), een van de belangrijke rollen in "Othello" van Shakespeare 
 Iago (Disney), een tekenfilmfiguur, een papegaai,  in Disney's "Aladdin" en "De Wraak van Jafar"
 Iago (geslacht), een geslacht van gladde haaien

Jongensnaam